Stjärnenatt kan syfta på:

 Stjärnenatt över Rhône – en målning av Vincent van Gogh från 1888
 Stjärnenatt – även Stjärnenatt i Saint-Rémy en målning av den nederländske postimpressionistiske konstnären Vincent van Gogh från 1889
 Stjärnenatt (målning av Munch) – sex målningar av Edvard Munch